Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 1999/2000 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 1999/2000 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Panfox/De Variant Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 19, während die Leidsch SG, SMB Nijmegen und Utrecht mit je 12 Spielern auskamen. Insgesamt kamen 143 Spieler zum Einsatz, von denen 50 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 8 Punkten aus 9 Partien Friso Nijboer (Hilversums SG), einen Punkt weniger erzielten Ivan Sokolov (Panfox/De Variant Breda), Rudy Douven (Hilversums SG) und Frank Erwich (Leidsch SG). Sokolov spielte 8 Partien, Douven und Erwich je 9.
Mit Paul van der Sterren, Yona Kosashvili (beide Hilversums SG), Jan Timman, Rafael Vaganian, Joël Lautier, Ruud Janssen, Joost Hoogendoorn (alle Panfox/De Variant Breda), Viktor Kortschnoi und Zbyněk Hráček (beide Rotterdam) erreichten neun Spieler 100 %, von diesen wurde van der Sterren dreimal eingesetzt, die übrigen Genannten je zweimal.

Ältester Spieler der Saison war der bei Utrecht spielende Hans Bouwmeester (* 1929), jüngster Spieler sein Mannschaftskollege Daniël Stellwagen (* 1987).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2000), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2000; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRQ = Irak, ISR = Israel, NED = Niederlande, ROM = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Panfox/De Variant Breda

Hilversums Schaakgenootschap

Magnus/BSG

ESGOO Enschede

SV Zukertort Amstelveen

Rotterdam

Leidsch Schaakgenootschap

SMB Nijmegen

Schaakclub Groningen

Utrecht

Anmerkungen 

 Die Einzelergebnisse der Play-Off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.

Weblinks 

 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Meesterklasse
Wikipedia:Liste
Schach 1999
Schach 2000